Gminy w Czechach:
 Dřínov – gmina w powiecie Kladno
 Dřínov – gmina w powiecie Kromieryż
 Dřínov – gmina w powiecie Mielnik